Igreja Presbiteriana Unida do Brasil - denominação dissidente da Igreja Presbiteriana do Brasil, fundada em 1978
 Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo - igreja local, federada à Igreja Presbiteriana do Brasil
 Igreja Presbiteriana Unida Coreana de São Paulo - igreja local, federada à Igreja Presbiteriana Coreana Americana
 Igreja Presbiteriana Unida da América do Norte - denominação presbiteriana norte-americana extinta. Fundiu-se com a Igreja Presbiteriana nos Estados Unidos da América em 1958, para formar a Igreja Presbiteriana Unida nos Estados Unidos da América
 Igreja Presbiteriana Unida nos Estados Unidos da América - denominação presbiteriana norte-americana extinta. Fundiu-se com a Igreja Presbiteriana nos Estados Unidos, para formar a atual Igreja Presbiteriana (EUA)
 Igreja Presbiteriana Unida na África Austral - denominação presbiteriana sul-africana

Desambiguação